Edwin Thompson Jaynes – fisico e statistico statunitense
 Henry Jaynes Fonda – attore statunitense
 Jeremy Jaynes – criminale statunitense
 Julian Jaynes – psicologo statunitense
 Kelyn Jaynes Rowe – calciatore statunitense